Mandy Minella era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Alexandra Cadanțu.

In finale Aleksandra Krunić ha conquistato il titolo, a seguito del ritiro di Cadanțu sul punteggio di 6–3, 3–0.

Teste di serie 

  Johanna Larsson (secondo turno)
  Mandy Minella (semifinale)
  Natal'ja Vichljanceva (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

  Sara Errani (quarti di finale)
  Kateryna Bondarenko (quarti di finale)
  Kristína Kučová (primo turno)
  Maria Sakkarī (quarti di finale)

Wildcard 

  Sara Errani (quarti di finale)
  Tena Lukas (secondo turno)

  Ajla Tomljanović (primo turno)
  Natal'ja Vichljanceva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Croatia Bol Open 2017
WTA Challenger Tour 2017